Il singolare maschile del Brisbane International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Radek Štěpánek era il campione uscente, ma è stato battuto in finale da Andy Roddick con il punteggio di 7-6(2), 7-6(7).

Teste di serie 

  Andy Roddick (campione)
  Radek Štěpánek (finale)
  Gaël Monfils (semifinali)
  Tomáš Berdych (semifinali)

  Sam Querrey (primo turno)
  Jürgen Melzer (primo turno)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Thomaz Bellucci (quarti)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brisbane International 2010
ATP World Tour 2010